Henrik Victor Enblom, född den 8 maj 1819 i Stockholm, död där den 24 maj 1876, var en svensk skolman. Han var farbror till Rudolf och Fredrik Enblom.

Enblom blev 1846 vikarierande lektor vid Ateneum i Gävle samt utnämndes 1848 till lärare och 1859 till lektor i främmande levande språk vid Västerås gymnasium. Från sistnämnda befattning tog han avsked 1871. Enblom utgav Lärobok i engelska språket (1856; 2:a upplagan med grammatiken omarbetad av Edvard Lidforss, 1861–1872). Detta arbete, i vilket ett nytt system för uttalsbeteckningen tillämpades, äger för sin tid framstående förtjänster. Dessutom efterlämnade Enblom i handskrift en bearbetning av Euklides Elementa, vars pedagogiska förtjänster skattas högt av kännare. Enblom var en fint bildad, spirituell och vida berest person. Under en tid, då fraktionerna inom det nyliberala partiet inte sällan stod hårt mot varandra, spelade han ofta och med stor framgång en medlares roll, vartill hans stora personkännedom, fasta karaktär och urbana väsen gjorde honom särdeles lämplig. Enblom verkade jämväl ivrigt för att bereda skydd och hjälp åt de politiska flyktingar, som på 1850- och 1860-talen sökte en fristad i Sverige. Han är begravd på Norra begravningsplatsen utanför Stockholm.

Källor 

 
 Enblom, Victor på SvenskaGravar.se

Vidare läsning 

 

Svenska lektorer
Svenska filologer under 1800-talet
Anglister
Svenska lärare under 1800-talet
Lärare från Stockholm
Gravsatta på Norra begravningsplatsen i Stockholm
Födda 1819
Avlidna 1876
Män
Ugglan